Прилипка — украинская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Прилипка, Алексей Васильевич (род. 1944) —  доктор экономических наук, профессор, Герой Украины.

Населённые пункты 
 Прилипка — село в Козельщинском районе Полтавской области.
 Прилипка — село в Волчанском районе Харьковской области.

См. также 
 Прилипки